Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је 20. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу освојену у Бирмингему 2018. није бранио Рено Лавилени из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 13 атлетичара из 9 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)

  (2)
  (2)
  (2)

  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у скоку мотком за мушкарце пре почетка светског првенства 18. марта 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку мотком у дворани пре почетка првенства (18. марта 2022), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2022.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 20. марта 2022. године у 16:35.,,

Референце

Види још 
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — скок мотком
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — скок мотком
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок мотком
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок мотком

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици у дворани